Авара может означать:

 Авара — древовидное растение семейства Пальмовые, происходящее из Южной Америки.
 Авара — город в Японии, расположенный в префектуре Фукуи.